AJ Auxerre er en fransk fodboldklub fra Auxerre, der spiller i Ligue 1. Klubben har rekorden for længst siddende træner nognesinde, nemlig Guy Roux, der var træner for klubben fra 1961 til 2005. Danske Thomas Kahlenberg har spillet for klubben.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 1905 af abbeden Deschamps, der ønskede at byens unge skulle have et sted, hvor de brugte deres energi fornuftigt. Klubben var i mange år placeret i amatørrækkerne, men i 1961 fik den Guy Roux som træner.

Med Roux ved roret lykkedes det at avancere igennem rækkerne, og i 1974 kom Auxerre op i Ligue 2. Her var klubben placeret indtil 1980, hvor oprykningen til Ligue 1 blev en realitet.

I 1984 deltog klubben for første gang i en europæisk turnering, nemlig UEFA Cuppen, og 9 år senere i 1993 kom man til semifinalen i selvsamme turnering. I 1994 vandt klubben for første gang et trofæ, da Montpeiller HSC besejres 3-0 i finalen i Coupe de France.

I 1996 bliver Auxerre for første gang fransk mester og hjemfører i samme sæson the double ved at vinde Coupe de France endnu en gang.

Det blev til ydereligere 2 sejre i pokalturneringen, inden Roux i 2005 trak sig som træner og overlod roret til Jacques Santini.

Titler 
Ligue 1:
 Vinder (1): 1996

Coupe de France
Vinder (4): 1994, 1995, 2003, 2005

UEFA Intertoto Cup
Vinder (2): 1997, 2006

Kendte spillere 
  Éric Cantona 
  Bruno Martini
  Laurent Blanc
  Djibril Cissé

Danske spillere 
  Thomas Kahlenberg

Referencer

Eksterne henvisninger 

 AJ Auxerres officielle hjemmeside 

Auxerre, AJ
Etableret i 1905
Auxerre